Reconocimiento es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos.

También sirve para expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio.

Clasificación 
El reconocimiento se clasifica en función del tipo de actividad hacia la que está orientado:

Administrativo 
 Reconocimiento de créditos, es la convalidación de las asignaturas universitarias.

Biología 
 Reconocimiento celular, proceso por el que moléculas de glúcidos constituyen la base química para el reconocimiento mutuo entre las células.

Derecho y Filosofía 
 Reconocimiento legal
 Reconocimiento de estados, instituto del derecho internacional mediante el cual uno o varios estados constatan la existencia de una sociedad organizada políticamente independiente y manifiestan su voluntad de considerarla miembro de la sociedad internacional.
 Reconocimiento internacional, Derecho internacional con consecuencias jurídicas nacionales e internacionales mediante el cual un Estado reconoce un acto de otro estado o Gobierno.
 Teoría del reconocimiento, en filosofía política y filosofía del derecho, es una teoría desarrollada por Axel Honneth, perteneciente a la denominada Escuela de Fráncfort.

Educación 

Pedagogía del reconocimiento

Ejército  
 Reconocimiento militar, búsqueda activa que se efectúa para determinar las intenciones del enemigo mediante la recopilación y recogida de información sobre la composición y capacidad del enemigo, junto con las pertinentes condiciones ambientales, vía la observación directa; normalmente realizada por exploradores o soldados de la inteligencia militar especialmente entrenados en observaciones críticas.

Medicina 
 Reconocimiento médico o clínico, examen que se realiza sobre el estado de salud de una persona.

Psicología 
 Reconocimiento mutuo, consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad.

Social 
 Reconocimiento por distinción
 Reconocimiento por conformidad

Tecnología 

 Reconocimiento aéreo, inspección desde el aire de determinadas zonas.
 Reconocimiento automático de matrículas, método de vigilancia en masa que utiliza reconocimiento óptico de caracteres en imágenes para leer las matrículas de los vehículos.
 Reconocimiento del habla, referido al Reconocimiento Automático del Habla (RAH) o Reconocimiento Automático de Voz.
 Reconocimiento de patrones, se ocupa de los procesos sobre ingeniería, computación y matemáticas relacionados con objetos físicos o abstractos, con el propósito de extraer información que permita establecer propiedades de entre conjuntos de dichos objetos.
 Reconocimiento geotécnico, necesario para conocer las características del terreno involucrado antes de acometer cualquier proyecto u obra de ingeniería civil o edificación.
 Reconocimiento óptico de caracteres, aplicaciones dirigidas a la digitalización de textos.

Observa también 
 Agradecimientos (gesto de cortesía)
 Condecoración
 Gratitud
 Investigación
 Observación

Referencias 

Términos de biología
Términos de ciencias aplicadas
Términos jurídicos
Términos médicos
Terminología política